Der Skisprung-Weltcup 2001/02 (offizieller Sponsorname: ruhrgas FIS Weltcup Skispringen 2001/02) war eine vom Weltskiverband FIS zwischen dem 23. November 2001 und dem 24. März 2002 an 18 verschiedenen Orten in Europa und Asien ausgetragene Wettkampfserie im Skispringen. Ursprünglich war die Durchführung von 23 Einzel- und fünf Teamwettbewerben geplant. Ein Einzelwettbewerb musste ersatzlos abgesagt werden, sodass 22 Einzelwettbewerbe in die Wertung eingingen. Den Sieg in der Gesamtwertung errang in dieser Saison der polnische Titelverteidiger Adam Małysz, auf dem zweiten und dritten Platz folgten der Deutsche Sven Hannawald und der Finne Matti Hautamäki. Die Nationenwertung gewann das Team aus Deutschland, vor Österreich und dem im Vorjahr siegreichen Team aus Finnland.

Ergebnisse und Wertungen

Weltcup-Übersicht

Einzelergebnisse 

Legende

Wertungen

Siehe auch 
Skisprung-Grand-Prix 2001
Skisprung-Continental-Cup 2001/02

Weblinks 

Wintersport-Weltcup 2001/02
2001/02